Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло c 24 по 24 апреля в исландском городе Рейкьявик.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 5 национальных команд — две из Азии и три из Европы. Сборная Турции и
Сборная Исландии выбыли из второго дивизиона, остальные — с прошлогоднего турнира третьего дивизиона

Турнир

Таблица

Результаты

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2006
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2006
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2006

Ссылки 
 
 

Хоккей
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Хоккей
Хоккей